Hydrodendron är ett släkte av nässeldjur. Hydrodendron ingår i familjen Haleciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Hydrodendron